Daylight (eng. für Tageslicht) steht für:

 Daylight (Film), US-amerikanischer Film von Rob Cohen (1996)
 Daylight (Computerspiel), Computerspiel (2014)

Siehe auch:
 Daylight Building, Gebäude in den Vereinigten Staaten